Cet article présente la liste des personnages de série télévisée de la comédie américaine Henry Danger, créée par Dan Schneider et Dana Olsen qui fut diffusée sur Nickelodeon du  au  sur la chaine Nickelodeon aux États-Unis, et depuis le , sur Nickelodeon en France.  

Cette liste comprend également les personnages qui apparaissent dans le dessin animé dérivé de Henry Danger, Les Aventures de Kid Danger.

Personnages principaux

Henry Hart / Kid Danger  
Kid Danger, de son vrai nom, Henry Prudence Hartest un garçon de  qui devient l'assistant de Captain Man. En tant qu'acolyte du super-héros Captain Man, il est aussi un adolescent ordinaire ayant des amis et un travail après les cours. Grâce à ses compétences et à ses gadgets,  n'a aucun problème à aider Captain Man dans ses missions. Il sera toujours avec ses amis même s'il doit aller sauver le monde. Dans l'épisode  (), Henry acquiert des réflexes ultra rapides lors du combat contre l'ancien assistant de Captain Man : Drex. Il a reçu ce pouvoir après avoir respiré les fumées d'une tarentule et d'un lézard brun et jaune. Plus tard, il est nommé  (). Dans la saison 5, épisode 8 intitulé : , il perd ses pouvoirs en touchant un antivirus pour arrêter un virus qui menaçait  le monde entier et Internet. Henry avait une petite amie, il sortait avec la célèbre Chloé Manchester mais depuis quelques temps il y a une tension entre eux. Dans le deuxième épisode de la saison 5 de Henry Danger Henry parle de ses sentiments pour Chloé Manchester à Captain Man mais il ne l'écoutait pas mais dormait.

Ray Manchester / Captain Man 
Ray Manchester / Captain Man il est un super-héros qui forme Henry. Il a  ; le père scientifique de Ray Manchester, le  Carl Manchester, a accidentellement tiré un levier sur son densimètre transmoléculaire dans lequel Ray s'est écrasé avec sa planche à roulettes, ce qui l'a rendu indestructible mais il peut encore ressentir de la douleur pendant une courte durée. Maintenant, super-héros anti-crime, il a besoin d'un compagnon, alors il choisit Henry. Le quartier général de Captain Man est situé sous le Chiné-Club, un faux magasin qu'il utilise comme une couverture. Ray a le béguin pour la mère d'Henry (Siren Hart) malgré le fait qu'elle soit mariée, ce qui irrite parfois Henry et il essaie de forcer Ray à faire autre chose pour le moment. Ray a une fille, sa fille est la célèbre Chloé Manchester, elle est aussi l'ex d'Henry mais quand Henry essaye de parler de ses sentiments pour elle Ray ignore ce qu'il dit. Il est propriétaire du Man-Copter (son hélicoptère) et du Man-Van (son van). Dans « The Fate of Danger: Part 2 », Ray et Schwoz ouvrent la Swellview Académie pour les Génies.

Charlotte Page 
Charlotte Pageest l'une des meilleures amies d'Henry. Elle est sarcastique, intelligente. Elle est le  du groupe, toujours là pour ramener tout le monde à la réalité. Elle et Henry sont meilleurs amis depuis longtemps et elle est donc assez proche de lui pour le connaître tel qu'il est. Elle est une grande fan de Captain Man. Dans le quatrième épisode intitulé , Charlotte découvre le secret d'Henry et obtient un emploi d'assistant d'information pour Captain Man et Kid Danger.

Jasper Dunlop 
Jasper Dunlopest l'un des meilleurs amis d'Henry. Il est plein d'idées, mais la plupart d'entre elles ne sont pas bonnes. Il est le meilleur ami d'Henry depuis l'équivalent de la maternelle en France. C'est un collectionneur de seaux qui s'acharne toujours sur Henry et Charlotte. Il pose également beaucoup de questions et est également un grand fan de Captain Man. Dans l'épisode "Je connais votre secret", Henry révèle à Jasper qu'il est Kid Danger et Jasper est engagé dans l'entreprise.

Piper Hart 
Piper Hart est la petite sœur d'Henry qui est fan de Captain Man. Elle et Henry ne sont pas si proches. Piper prétend qu'elle déteste sa vie et réagit de manière excessive à divers problèmes, principalement sur les réseaux sociaux. Piper est également montrée ennuyée par les ébats de Jasper et semble avoir une grande rivalité avec lui. Dans l'épisode "Grave Danger", en raison d'une technicité accidentelle au DMV, Piper a son propre permis de conduire malgré son âge. Plus tard, elle découvre le secret de son frère dans la première partie de «Sister Twister» et crie après les avoir vus se transformer en héros. Elle joue un rôle en devenant membre de l'équipe après avoir aidé Ray à retrouver la mémoire (car il était sur le point d'effacer Piper, mais elle avait accidentellement pointé l'appareil sur lui), malgré les réticences d'Henry. Dans «A Tale of Two Pipers», il est révélé que Piper deviendra à l'avenir le leader d'un groupe de résistance (contre les enfants cyborg) et que Henry et Ray l'ont formée.

Schwoz Schwartz 
Schwoz Schwartz est l'ancien employé de Captain Man qui a créé l'équipement dans le quartier général de Captain Man car c'est lui qui l'a construit. L'amitié de Ray et Schwoz a été tendue lorsque Schwoz a volé la petite amie de Ray. Ils finissent par se réconcilier lorsque Henry convainc Ray de pardonner à Schwoz, qui revient dans l'équipe. Depuis lors, Schwoz a mis au point diverses inventions pour aider Captain Man et Kid Danger, bien qu'il puisse parfois être étrange et drôle, ce qui rend Henry et Ray furieux. Il se réfère parfois à sa sœur comme quelqu'un qui ressemble à un cheval. Il avait également un androïde à forme changeante comme sa "petite amie". Il devient un personnage principal dans la cinquième saison.

Chloé Manchester 
Chloé Manchester est la fille de Ray Manchester/Captain Man, elle apparaît dans les 4 premières saisons avant de déménager en France car Drex l'a battu dans un combat. Elle sortait avec Henry dans les 4 premières saisons, elle a joué le rôle de Cassie Salazar  dans Nos Cœurs Meurtris, elle est également chanteuse, compositrice.

Personnages récurrents

Gooch Gooba 
Gooch est le caissier du "Chiné Club", qui travaille avec Captain Man. Il avertit Captain Man de tout danger à Swellview. Il a également un jeune neveu nommé Benjy et une plante carnivore pour animaux de compagnie nommée Omar. Il apparait uniquement dans la Saison 1 car après Jasper occupe cette place dans les épisodes ultérieurs.

Jake Hart 
M. Hart / Jake est le père d' Henry et Piper, qui travaille en tant que chef de projet. Il est décrit comme ayant une personnalité aimante, attentionnée et enfantine. Dans les derniers épisodes, il apprend qu' Henry est Kid Danger lors du dernier complot de Drex.

Siren Hart 
 Hart / Siren est la mère d' Henry et Piper. Elle est inconsciente du fait que Captain Man a le béguin pour elle. Dans les derniers épisodes, elle apprend qu'Henry est Kid Danger lors du dernier complot de Drex, ainsi que Ray l'aime.

Madame Sharona Shapen 
 Shapenest professeure d'histoire d'Henry au Swellview Junior High. Elle est connue pour demander des conseils à Henry sur les fréquentations, car elle ne pourra jamais avoir de rendez-vous réussi. Dans l'épisode "Renquard traquenard", il est révélé que Miss Shapen a une nièce nommée Noëlle qui a travaillé pour l'un des criminels de Swellview : La Fraise. (un dentiste psychopathe de Swellview)

Sidney Birnbaum 
Sidney est un garçon qui partage des traits de personnalité similaires avec son meilleur ami Oliver. Est stupide et moqueur. Il est amoureux de Chloé (une petite amie de Henry).

Bambin 
Le Bambin est le premier méchant à qui Kid Danger a fait face avec Captain Man. Il a été vaincu en tombant dans la fosse à billes sans fond et une bombe y est également tombée.

Dans l'epiosde : "Danger & Thunder", des méchants comme le  Minyak, Nurse Cohort, La Fraise, Jeff, le Bouffon du Temps, "Van Del" et une extraterrestre non identifiée étaient rassemblés dans une base sous le lac Swellview. Discrètement, Captain Man, Kid Danger et "Thundergirl" ont découvert que le  Minyak ne les avait pas tous réunis. C'est en fait le Bambin qui a survécu après avoir été projeté au centre de la Terre ; ce dernier a dû remonter à la surface et sortir d'un bac à sable. Tout-petit mène les méchants dans un complot pour se venger de Captain Man. De plus, il est soigné par Max Thunderman qui prévoit secrètement d'obtenir la dernière arme du  Minyak.

Dans "The Fate of Danger" Pt. 2, le Bambin assiste au mémorial de Kid Danger où il est enchaîné avec le  Minyak et Jack Frittleman.

Nurse Cohort 
Nurse Cohort est la femme assistante du  Minyak. Elle est amoureuse de Captain Man.

Dr Minyak 
Dr Minyak est un méchant scientifique fou qui est peut-être l'ennemi juré de Captain Man. Dans un épisode de la saison 4, on apprends que le Dr Minyak est amoureux de Nurse Cohort (ce qu'elle ne ressent pas pour lui, mais pour Captain Man)

Vice Mayor Willard 
Le maire adjoint Willard est le maire adjoint de Swellview.

Dans l'épisode: "Coupes budgétaires" révèle qu'il a une nièce nommée Cassie.

Dans l'épisode: "Le début de la fin", Willard devient le beau-père de Bose quand il épouse la mère de Bose. Captain Man et Kid Danger veillent sur Bose, en échange il mettra en place une statue d'eux s'ils font du bon travail.

Dans l'épisode "La fin du Danger: Partie 2", Willard préside le mémorial de Kid Danger. Il dévoile également deux statues de Kid Danger. Willard a déclaré qu'il prévoyait d'avoir une statue de Captain Man, mais a changé d'avis.

Oliver Pook 
Oliver Pookest un garçon étrange et décalé. Il est le meilleur ami de Sydney et partage un intérêt similaire pour les vêtements étranges et pour manger des insectes.

Jeff 
Jeff est assez brute. Dans lépisode: "Toute la famille Bilsky", il est révélé que son nom de famille est Bilsky et qu'il est le frère aîné de Mitch. Il est apparu au dîner de la famille Hart-Bilsky au moment où Piper sortait avec son jeune frère Billy.

Dans l'épisode "La fin du Danger Partie 2", Jeff parle au mémorial de Kid Danger.

Mitch 
Mitch, communément appelé par son nom complet Mitch Bilsky, est un tyran scolaire qui s'en prend à Henry et à d'autres. Dans "Toute la famille Bilsky", il est révélé que Jeff est son frère aîné.

Mary (Debbie) Gaperman 
Mary Gaperman de son prénom complet Mary Davy Gaperman est la coprésentatrice avec Trent à KLVY. Elle s'énerve contre Trent quand il interrompt ou change de sujet en parlant aux nouvelles.

Trent Overunder / Trent 
Trent Overunder est le journaliste de KLVY qui rend compte des activités à Swellview qui incluent les activités héroïques de Captain Man.

Drex Stinkelbaum 
Drex est le compagnon d'origine de Captain Man qu'il n'a jamais laissé sortir de la Man Cave. Cela a amené Drex à devenir un voyou et à causer des ravages, ce qui a conduit Captain Man à le vaincre. Des années plus tard, à la prison de Swellview lors de son événement "Invitez votre fille au travail", Drex a été libéré de la prison parce que la fille du président de la commission des libérations conditionnelles est entrée dans les ordinateurs et l'a rendu éligible à la libération conditionnelle. Drex a commencé sa revanche sur Captain Man et a même causé des ennuis à Kid Danger. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Kid Danger a vaincu Drex et il a été emprisonné dans la Man-Cave.

Dans "Retour vers le Danger", Drex est accidentellement libéré lorsque le vice-maire Willard a coupé le courant de Swellview pendant une courte période. En utilisant la machine à remonter le temps du "Bouffon du Temps", Drex est remonté dans le temps pour empêcher Ray d'obtenir ses pouvoirs. Pendant le conflit, Drex a été exposé à la même méthode et a obtenu une main gauche reptilienne. Captain Man et Kid Danger ont pu envoyer Drex à la préhistoire.

Dans le dernier groupe d'épisodes, Drex s'est lié d'amitié avec une tribu d'hommes des cavernes où il les a balancés à ses côtés. Une fois qu'ils se sont gelés et ont été décongelés en raison du réchauffement climatique, Drex a commencé sa vengeance contre Captain Man et Kid Danger en envoyant des hommes des cavernes attaquer Henry chez lui pendant que lui et deux hommes des cavernes faisaient une descente dans la Man Cave. Pendant ce temps, son nom de famille se révèle être Stinkelbaum. En obtenant le dispositif Memory Wiper tout en incitant Schwoz à faire quelques ajustements, Drex prévoit d'effacer les souvenirs de Captain Man de Swellview. Ses plans ont été contrecarrés par Captain Man et Kid Danger alors que le drone que Jasper contrôlé dépose Drex à la prison de Swellview.

Fran (policière) 
Fran est une policière à Swellview, elle est amoureuse de Captain Man. Elle apparait dans l'épisode "La grande Cactus Con", "Je rêve de Danger" et dans l'épisode "La fin du Danger: Partie 2" (elle assiste à la cérémonie).

Morgan (infirmière) 
Morgan est l'infirmière de Patina (une fille qui est allergique à l'air non-filtré) elle se trimbale avec un ordinateur pour diffuser en direct Patina. Henry et Jasper trouve quelle est bizarre, parce-que elle demande toujours si il y a un sous-sol dans le bâtiment ou elle se trouve.

Stars invités notables

Nathan 
Nathan apparaît dans "Mauvais anniversaire"

Shawn 
Shawn apparaît dans "Animés par l'aventure". C'est un jeune homme que l'entraîneur Bix se fait proposer à l'adolescence pour intégrer son équipe de basket et remplacer Henry. L'entraîneur Bix organise un match de basket pour voir qui restera dans son équipe et qui partira. Malgré les dons de Schwoz, Henry perd et l'entraîneur Bix fait de Shawn le remplaçant d'Henry pour le prochain championnat. Plus tard, Henry apprend de Shawn que l'entraîneur Bix a capturé son Labrador afin de faire coopérer Shawn. Après avoir été informé de cela, Captain Man a mis en cage l'entraîneur Bix et a rendu à Shawn son Labrador.

Chloé 
Chloé apparaît dans l'épisode "Henry la bête humaine". C'est une fille qui est l'un des intérêts amoureux d'Henry. Elle a ensuite joué dans l'émission de télé-réalité fictive "Ados dans la nature". Le nom de famille de Chloé se révèle être Hartman.

Brad l'invisible 
Invisible Brad apparaît dans l'épisode "Brad l'Invisible", "Six pieds sous terre" et "Brad le visible". C'est un homme qui est devenu accidentellement invisible.

Li'l Biggie 
Li'l Biggie apparaît dans "The Beat Goes On".

Phoebe Thunderman / Thundergirl 

Phoebe Thunderman apparaît dans "Danger & Thunder". Elle vient à Swellview pour aider Captain Man et Kid Danger pendant que ses parents ont emmené Nora et Billy dans un parc à thème. Il a été mentionné dans une discussion entre Thundergirl et Captain Man que Thunderman est un vieil ami de Captain Man.

Max Thunderman 

Max Thunderman apparaît dans "Danger & Thunder". Il est le frère jumeau de Phoebe. Max se rend à Swellview et s'introduit dans le rassemblement des méchants du Bambin afin de se rapprocher de la dernière arme du  Minyak.

Frankini 
Frankini apparaît dans "Live & Dangerous: Part 1", "Live & Dangerous: Part 2", "Captain Man-kini" et "Henry Danger: The Musical". C'est une célébrité sur Internet ; avec l'aide de Goomer, il utilise une machine illégale pour contrôler Kid Danger et Captain Man et essaie de les faire se démasquer lorsqu'il atteint  de téléspectateurs. Son intrigue est contrecarrée en raison d'une panne d'électricité. Dans "Captain Man-kini", Captain Man libère Frankini et Goomer sous sa garde afin qu'il puisse temporairement changer de corps avec Frankini et se rapprocher suffisamment d'un complot d'une autre célébrité Internet nommée GoBro. Dans "Henry Danger: The Musical", il jette un sort sur la ville qui fait chanter et danser tout le monde à Swellview.

Goomer 
Goomer apparaît dans "Live & Dangerous: Part 1", "Live & Dangerous: Part 2", "Captain Man-kini" et "Henry Danger: The Musical" Il est l'homme de main de Frankini. Goomer mentionne à Kid Danger et Captain Man qu'il était associé à sa sœur il y a longtemps. Dans "Captain Man-kini", Captain Man libère Frankini et Goomer sous sa garde afin qu'il puisse temporairement changer de corps avec Frankini et se rapprocher suffisamment d'un complot d'une autre célébrité Internet nommée GoBro. Avant la création de Henry Danger, il apparaît dans Sam & Cat où il était un artiste martial mixte et un ami de Dice.

Snoop Dogg 
Snoop Dogg apparaît dans "Danger Games".

Shaun White 
Shaun White apparaît comme lui-même dans "Toon in for Danger". Il apparaît au domicile de la famille Hart, où se déroule la soirée de visionnage du nouveau dessin animé Kid Danger et Captain Man.

Joey 
Joey apparaît dans "Thumb War". Il est la moitié des Thumb Buddies. Il mentionne à Kid Danger et à Captain Man qu'il a une sœur qui parle avec un zeste.

Arc 
Arc apparaît dans "Attention, Chevalier Méchant".

Ciara 
Ciara apparaît dans "Attention, Chevalier Méchant".

Ryker 
Ryker apparaît dans "Knight & Danger". Il est l'ancien souverain d'Astoria d'une autre réalité qui a été accidentellement amené à la réalité de Captain Man par Bill Evil après sa dernière tentative de prendre le contrôle d'Astoria. Tout en découvrant que sa magie ne fonctionne pas dans cette réalité, Ryker a trompé Captain Man et Kid Danger en l'aidant à obtenir des armes et à retourner dans son monde. Ses plans sont contrecarrés lorsque Arc et Ciara révèlent ses véritables motivations.

Patina 
Patina est une fille qui est allergique à l'air non-filtré, donc elle ne peux pas sortir de chez elle. Jasper l'admire et la trouve trop belle.

Notes et références

Notes

Références 

Henry Danger
Liste de personnage de Nickelodeon